Оле́г Па́влович Гаврю́шкин (1 октября 1927, Ташкент, УзССР — 22 августа 2008, Таганрог) — российский историк, краевед, дважды лауреат премии им. И.Д. Василенко.

Биография 
Родился 1 октября 1927 в Ташкенте. Вернувшись в Таганрог, учился в металлургическом техникуме. Последние тридцать пять лет своей трудовой биографии работал на Таганрогском комбайновом заводе.

Выйдя на пенсию, всё своё свободное время и силы посвятил краеведению, изучая историю Таганрога.

Книги О.П. Гаврюшкина 
 Гаврюшкин О. П. Гуляет старый Таганрог: Исторический очерк. — Таганрог: АИ МИКМ, 1997. — 395 с. — ISBN 5-86746-019-3.
 Гаврюшкин О. П. Отблески золотых куполов. История таганрогских церквей и захоронений христианского кладбища. — Таганрог: 1999. — 282 с. — ISBN 5-87612-016-2.
 Гаврюшкин О. П. Вдоль по Питерской (Хроника обывательской жизни). — Таганрог: БАННЭРплюс, 2000. — 436 с.
 Гаврюшкин О. П. Мари Вальяно и другие (Хроника обывательской жизни). — Таганрог: МИКМ, 2001. — 544 с. — ISBN 5-86746-039-8.
 Гаврюшкин О. П. По старой Греческой... (Хроника обывательской жизни). — Таганрог: Лукоморье, 2003. — 514 с. — ISBN 5-901565-15-0.
 Гаврюшкин О. П. Из прошлого старого Таганрога. — Таганрог: БАННЭРплюс, 2003. — 408 с. — ISBN 5-87976-368-4.

Ссылки 
 Олег Павлович Гаврюшкин на сайте Таганрогской городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова
 Сергей Емельянов. Прощальное слово

Источники 

 Паншин Г. Музей в квартире // Таганрогская правда. — 1989. — 25 янв.
 Кузичева А. И снова об «отдельных личностях...» // Молот. — 2000. — 8 дек.
 Гаврюшкин О.П. Автобиография  // Донской временник. Год 2002-й. — Ростов н/Д, 2001. — С. 106.
 Ревенко Л. Гаврюшкин Олег Николаевич // Таганрог. Энциклопедия. — Таганрог: Антон, 2008. — С. 270. — ISBN 978-5-88040-064-5.

Краеведы СССР
Краеведы России
Историки Таганрога
Похороненные в Таганроге